Финей:

 Финей — в древнегреческой мифологии сын Агенора.
 Финей — персонаж древнегреческой мифологии, сын Бела и Анхинои.